

Patronyme 

 Eugene Sledge (1923-2001), Marine américain ;
 Kathy Sledge (née en 1959), chanteuse américaine ;
 Percy Sledge (1941-2015), chanteur américain ;
 Robert Sledge, musicien américain, membre des Ben Folds Five ;
 Terrmel Sledge (né en 1977), voltigeur de baseball américain ;
 Tommy Sledge, acteur américain.

Fiction 
 Un homme nommé Sledge est un film italien réalisé par Vic Morrow et sorti en 1970
 Sledge: The Untold Story est un film américain réalisé par Brad Martin et sorti en 2005
 Sledge est un personnage de l'univers de fiction des Transformers

Musique 
 Sister Sledge est un groupe de disco américain ;
 Sledge Hammer est une chanson de Peter Gabriel parue en 1986.

Toponymes 
 Sledge (Mississippi) est une ville du Mississippi